3 miejscowości w Estonii:
 Väljataguse – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Pajusi.
 Väljataguse – wieś w prowincji Rapla, w gminie Rapla.
 Väljataguse – wieś w prowincji Järva, w gminie Väätsa.